Il doppio del torneo di tennis Moscow Ladies Open 1994, facente parte del WTA Tour 1994, ha avuto come vincitrici Elena Makarova e Evgenija Manjukova che hanno battuto in finale Laura Golarsa e Caroline Vis 7–6, 6–4.

Teste di serie 

 Laura Golarsa /  Caroline Vis (finale)
 Sabine Appelmans /  Silvia Farina (semifinali)

 Sandra Cecchini /  Ruxandra Dragomir (quarti di finale)
 Elena Makarova /  Evgenija Manjukova (campionesse)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Moscow Ladies Open 1994